Quasimelita är ett släkte av kräftdjur. Quasimelita ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Quasimelita